De zilverbrauwbergtangare (Dubusia taeniata) is een zangvogel uit de familie Thraupidae (tangaren).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt drie ondersoorten: 
 D. t. carrikeri: noordelijk Colombia. Deze ondersoort wordt door BirdLife International als aparte en bedreigde soort beschouwd.
 D. t. taeniata: van centraal Colombia en westelijk Venezuela tot noordwestelijk Peru.
 D. t. stictocephala: van noordelijk Peru tot het zuidelijke deel van Centraal-Peru.

Externe link
Avibase

Thraupidae
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied